Karlskrona (gemeente), een gemeente in Zweden
 Karlskrona (stad), de hoofdstad van deze gemeente
 FK Karlskrona, een voetbalclub uit deze stad